Кожух (в верховье — Большой Кожух, Полуденный Кожух) — река в Кемеровской области России, левый приток Кии. Впадает в Кию слева в 351 км от устья. Длина реки составляет 144 км, площадь водосбора — 2000 км².

Река мелководная и каменистая.

Притоки 
(км от устья)

 Головановка (лв)
 Сосновка (пр)
 Тигули (пр)
 Малый Кайгадат (лв)
 16 км: Большой Кайгадат (лв)
 16 км: Кургуюл (пр)
 20 км: Тутуюл (пр)
 Малая Илы (лв)
 30 км: Боготуюл (пр)
 Переушина (лв)
 33 км: Большая Илы (лв)
 40 км: Палатно-Ударная (пр)
 Быстрая (пр)
 Белокаменка (лв)
 Смирновский (лв)
 55 км: Васильевка (лв)
 Анненка (лв)
 65 км: Шалтырак (пр)
 Шалтырак (лв)
 72 км: Бобровая (лв)
 75 км: Шалтырь-Кожух (пр)
 Григорьевка (лв)
 Половинка (пр)
 Безымянка (пр)
 90 км: Северный Кожух (лв)
 Большая Литвиновка (пр)
 118 км: Глухой Кожух (пр)
 Кожушок (пр)

Примечания 

Притоки Кии (притока Чулыма)
Реки Тисульского района
Реки Чебулинского района
Реки Крапивинского района